Paar peut faire référence à :

 Paar (film), un film indien de 1984 ;
 Paar (rivière), une rivière allemande, affluent du Danube ;
 Jack Paar (1918-2004), animateur de télévision américain ;
 la , une famille de la noblesse autrichienne.

Homonymie